Мичига́н (, ):

 Мичиган — штат в США.
 Мичиган — озеро в США, одно из Великих озёр.
  — невключённая территория и город в штате Западная Виргиния, США.
  — первый железный корабль военно-морских сил США, колесная канонерская лодка. Спущена на воду в 1843 году. Весь срок службы — на Великих озёрах. Был переименован в Wolverine и списан в 1912 году.
  — линейный корабль типа «Саут Кэролайна». Спущен на воду в 1908 году. Уничтожен по соглашению об ограничении морских вооружений в 1924 году.
  — подводная лодка типа «Огайо». Находится в строю военно-морских сил США.

См. также 
 Мичиган-Сити

Примечания